Andrea Zappia (1963) – dirigente d'azienda italiano
 Mariangela Zappia (1959) – diplomatica italiana
Zappia –  'ndrina originaria di Taurianova, il cui capostipite è Giuseppe Zappia, uno dei partecipanti al Summit di Montalto